Bainbridge Island ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Bainbridge Island, Insel und Stadt im Kitsap County, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Bainbridge Island (Alaska), Insel im Valdez-Cordova Census Area, Bundesstaat Alaska, Vereinigte Staaten
 Bainbridge Island (Roca Bainbridge), mehrere Inseln der Galapagosinseln, Ecuador

Bainbridge Island steht für:

 Bainbridge Island Filipino Community Hall, ein historisches Gebäude des NRHP im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten